Рошбрюн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Рошбрюн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи